E2, E-2, E02 ou E002 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Grumman E-2 Hawkeye, un avion militaire américain ;
 HMS E2, un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique et télécommunications 
 E2, une technique de la cryptographie.

Média 
 Europe 2, une ancienne station de radio privée française.

Musique 
 E², un double album du chanteur italien Eros Ramazzotti ;
 E2-E4, un album du musicien allemand Manuel Göttsching.

Personnalités 
 Reine Élisabeth II, reine actuelle de l'Angleterre.

Sciences 
Chimie
 E2, une réaction en chimie organique signifiant élimination 2 ;
 Estradiol ou œstradiol, une hormone œstrogène ("2" pour ses deux groupes hydroxyles) ;
 Prostaglandine E2, un acide gras de la classe des prostaglandines.

Médecine 
 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02), d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E2.

Transports 
Automobile 
 BYD e2, un modèle du constructeur chinois BYD Auto.

Aviation
 Embraer 195-E2, un avion de ligne brésilien ;
 Taylor E2 Tiger Kitten, un avion léger américain.

Routes
 Route européenne 002, traversant l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Train 
 E2, une branche de la ligne E du RER d'Île-de-France ;
 Shinkansen série E2, une série de rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres